Ла-Коль-сюр-Лу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 680 км на південний схід від Парижа, 150 км на схід від Марселя, 14 км на захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3062 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 7958,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Сайт туристичного бюро муніципалітету 
 Ла-Коль-сюр-Лу на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Коль-сюр-Лу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи